Az aragóniai nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt a Motorland Aragónban rendezték szeptember 18-án.

A MotoGP versenyét nagy fölénnyel az összetettben is élen álló Casey Stoner nyerte csapattársa, Dani Pedrosa és közvetlen riválisa, Jorge Lorenzo előtt. A Moto2-es géposztályban a győztes Marc Márquez sok pontot ledolgozott az összetettben élen álló német Stefan Bradllel szemben, miután utóbbi csak nyolcadikként zárt. A második Andrea Iannone, a harmadik a szintén olasz Simone Corsi lett. A nyolcadlitereseknél ugyancsak sima győzelem született, itt Nicolás Terol végzett az élen. Mögötte Johann Zarco és az újonc Maverick Viñales végzett a második, illetve a harmadik helyen.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

A
Teruel tartomány
Motorversenyzés Spanyolországban